Игры Содружества 2014 года (, неофициально — ) — международное спортивное мероприятие, проходившее в Глазго в Шотландии с 23 июля по 3 августа 2014 года.

Это самое большое мульти-спортивное мероприятие, когда-либо проводившиеся в Шотландии, с участием 4947 спортсменов из 71 разных стран и территорий, в 17 различных видах спорта, хотя ранее принимала в Эдинбурге проходили Игры Содружества 1970 и 1986 годов. За последние 10 лет, в Глазго и в целом в Шотландии прошли мировые, европейские, или британские соревнования во всех 17 видах спорта, предлагаемых на Играх Содружества 2014, в том числе чемпионат мира по бадминтону 1997 года.

Выборы города проведения 

Шотландия была первой страной, которой было предложено провести Игры Содружества 2014. В сентябре 2004 года Глазго был предложен в качестве города проведения по экономическим соображениям. 16 августа 2005 года шотландское правительство под председательством Джека МакКонелла при поддержке правительства Соединённого Королевства и ключевых партий парламента Шотландии официально объявило намерение Глазго принимать Игры.

В марте 2006 года голосование началось. В нём приняли участие три города: Глазго (Шотландия), Абуджа (Нигерия) и Галифакс (Канада). В октябре 2006 года прошла проверка качества инфраструктуры Глазго для проведения Игр. 16 января 2007 года
Джек МакКонелл объявил, что в Глазго будут проведены соревнования по 17 видам спорта, и выразил надежду, что заявка города будет одобрена. 8 марта 2007 года Галифакс отозвал свою кандидатуру по причине недостатка финансирования.

Окончательное решение было принято в Коломбо в Шри-Ланке 9 ноября 2007 года. В итоге, победителем голосования стал Глазго, выиграв у Абуджи 23 голоса (47 против 24).

Страны-участницы 

В играх приняли участие представители 71 страны, примерно 4950 атлетов, благодаря чему Игры Содружества 2014 года стали самыми многочисленными по числу атлетов. 7 октября 2013 года, Гамбия, вышедшая из Содружества пятью днями ранее, подтвердила, что не будет принимать участие в играх.

Календарь

Виды спорта

Медальный зачёт 

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.

Допинг 
Нигерийская тяжёлоатлетка Чика Амалаха провалила тест на допинг и приостановила своё участие в играх вскоре после победы в весовой категории до 53 кг.

Проба А ботсванской бегуньи на дистанции 400 метров Амантле Монтшо дала положительный результат. В её крови обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин. 4 августа прошло повторное тестирование, взята проба Б, которая подтвердила наличие допинга. В марте 2015 года ботсванская легкоатлетическая федерация наложила на бегунью двухлетнюю дисквалификацию.

Примечания

Ссылки 

 Игры Содружества 2014. Официальный сайт
 Клайд. Официальный сайт талисмана
 Новости на сайте Федерации Игр Содружества
 Отчёт об оценке на сайте Федерации Игр Содружества
 Расписание на сайте Ultra View
 Информация о Играх на сайте Clyde Waterfront
 SECC Детали проекта Национальной арены на сайте Clyde Waterfront
 Таблица медалей на сайте Aussie Digest
 Медали Игр Содружества 2014 на сайте Altius Directory